(1799–1854), naturaliste italien, spécialiste en biologie marine ; 
 Donato Cocco (1798-1873), est un homme politique et un avocat italien ; 
 Giulio Cocco (?-), attaquant international italien de rink hockey ; 
  (1977-), boxeur italien ; 
 Les Cocco sont une famille patricienne de Venise, originaire d'Albanie

Pseudonyme 

 Cocco (1977-), est une chanteuse de J-pop.

Patronyme italien